Orretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Orretjärnen, sjö i Bengtsfors kommun, 
Orretjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 656901-127802), sjö i Bengtsfors kommun, 
Orretjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 657343-127564), sjö i Bengtsfors kommun, 
Stora Orretjärnen, sjö i Bengtsfors kommun,

Se även
Orrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn